Amilcare Pettinelli – attore e doppiatore italiano
 Anna Pettinelli – conduttrice radiofonica, opinionista e conduttrice televisiva italiana
 Diego Pettinelli – pittore e decoratore italiano
 Enzo Pettinelli – tennistavolista italiano
 Francesca Pettinelli – cantante, attrice e ballerina italiana
 Giovanni Pettinelli – rugbista a 15 italiano
 Sara Pettinelli – rugbista a 15 e dirigente sportiva italiana